La llau de Comarquers és una llau del terme de Conca de Dalt, al Pallars Jussà, en territori del poble de Sossís, de l'antic terme de Claverol.

Es forma a 791 m. alt. a llevant de Sossís, a l'extrem nord-oest de la Plana Mateu. Davalla cap al nord travessant la partida de les Vinyes i després l'Obac de Sossís. Al final del seu recorregut hauria d'aiguavessar en la Noguera Pallaresa, però abans d'arribar-hi ho fa en el Canal de Sossís.

Enllaços externs 
 Institut Cartogràfic de Catalunya; cal fer un pas d'aproximació

Corrals
Corrals